De Peugeot 306 werd gecommercialiseerd tussen 1993 en 2001 (2002 voor de Break, 2003 voor de Cabriolet) door de Franse constructeur Peugeot. Het was de opvolger van de Peugeot 309, en deelt veel onderdelen met de Citroën ZX, die op hetzelfde platform is gebouwd. De 306 deelt eveneens stijlkenmerken met de kleinere 106. Destijds  was het model in verschillende uitvoeringen en met diverse motoren leverbaar. De 306 werd opgevolgd door de Peugeot 307.

Peugeot 306 3-deurs
De 3-deurs versie 306 XN was leverbaar met 3 verschillende motorblokken: 1.1 , 1.4 en een 1.9
dieselmotor.
De 3-deurs versie 306 XR was leverbaar met 3 verschillende motorblokken: 1.4 , 1.6 en een 1.9 dieselmotor.
De 306 XS was leverbaar met 4 verschillende motorblokken: 1.6, 1.8 16V (84kw/112pk), 2.0 16V (100kw/136pk) en een 2.0 HDI motor.
De 306 XSI was leverbaar met 2 verschillende motoren: 2.0 (121 pk) en de (Le Mans / S16) 2.0 16v (122 kW/155 pk).
Laatstgenoemde versie werd opgevolgd door de 306 GTI met 6-bak en een opgevoerde 2.0 16v motor met 167 pk.

Peugeot 306 Sedan en de Break
De Peugeot 306 Sedan en de Break hebben dezelfde motoren als de 306 3-deurs.
De uitvoeringen waren de Sedan XR/XT en de break XR/XT/XS. De Break verscheen pas in 1997 tegelijkertijd met de facelift van de 306. De voor-en achterlampen en bumpers werden hierbij vernieuwd.

Peugeot 306 Cabriolet
De Peugeot 306 cabriolet is ontworpen door het designbureau Pininfarina en werd onder andere in Italië gebouwd.

De cabriolet werd in eerste instantie in 1994 geleverd met 2 verschillende motoren, de 1.8 8v (naar keuze met of zonder automaat) en de 2.0 8v, die onder meer standaard de beschikking had over een elektrisch bedienbare kap en 'hout'inleg in het dashboard.

In 1996 werd een 1.6 liter motor met 8 kleppen aan het gamma toegevoegd, en in 1997 verdween de handgeschakelde 1.8 liter. De automaat was wel nog leverbaar met 1.8 liter motor, maar men kon sinds 1996 ook voor een 2.0 automaat kiezen (die in 1997 werd vervangen door een 16v exemplaar voor zowel de handgeschakelde versie als de automaat.)

In 1999 werd de 1.6 8v naar keuze met of zonder automaat leverbaar, deze motor kwam in de plaats van de 1.8 liter automaat. In 2000 werd ook de 1.8 liter 16v leverbaar.

Rond het tennistoernooi van Roland Garros heeft Peugeot altijd de zogenaamde Roland Garros modellen gevoerd, en in 1998 hebben ze een jaar lang de zogenaamde Palm Beach aangeboden. Deze auto had standaard de beschikking over een 16v 1.8 motor, met in sommige gevallen een gekleurde kap en afwijkende (van standaard) lederen bekleding.

Zoals bij cabriolets gebruikelijk in die periode, is ook de 306 cabriolet nooit leverbaar geweest met dieselmotoren.

Bij de 306 Cabriolet was ook een hardtop in carrosseriekleur leverbaar, waarmee de auto een 4-zits coupé werd.

Andere varianten
Later kreeg de 306 nog een aantal motorvarianten, bijvoorbeeld de XSi, XRD, XSD turbo, XTD, XRDT 1.9, SL, ST, en de SRD.

Speciale series
Voor de Belgische markt werden doorheen de levenscyclus een aantal speciale series ontwikkeld, onder andere de Midnight, Le Mans, Francorchamps, Eden Park, Totem, Référence, Privilége, Champion USA, Roland Garros, Saint-Tropez (cabrio), ...

Tijdlijn modellen van Peugeot 

306
Compacte middenklasse